Цезарь Боэтиус ван Эвердинген (, 1616 или 1617 — 13 октября1678 года) — нидерландский художник, старший брат живописцев Яна и Алларта ван Эвердингенов.

Цезарь ван Эвердинген родился в Алкмаре, в семье адвоката Питера ван Эвердингена, обучался живописи в Утрехте у . в 1632 году Ван Эвердинген стал членом гильдии художников Алкмара, в 1655—1656 годах стал её деканом. Первые известные работы датируются 1636 годом. В 1640 путешествовал в Скандинавию. С 1641 по 1643 год выполнял работы по украшению органа в одной из церквей в Амерсфорте. В 1645 году женился. В 1648 году художник переехал в Харлем, где стал членом местной Гильдии Святого Луки и городской народной дружины. С 1648 по 1650 Ван Эвердинген работал вместе с Якобом ван Кампеном над Оранжевой комнатой в Хёйс-тен-Бос. В 1658 году он вернулся в Алкмар, где работал в собственной мастерской и обучал живописи. В 1661 году поселился в Амстердаме.

Примечания 

Художники Нидерландов
Члены Гильдии Святого Луки (Харлем)